Старый Кумляк (Малые Житари) — село в Пластовском районе Челябинской области, входит в состав Демаринского сельского поселения.

География 
Село находится в лесостепной части региона. Протекает река Кумляк, запруженная на северо-западной окраине селения.
 
Уличная сеть состоит из двух географических объектов: ул. Механизаторов и ул. Центральная.

Абсолютная высота 284 метра над уровнем моря
.

Население

Инфраструктура 
Спортивно-досуговый центр (улица Центральная, 21)

Транспорт 
Конечный пункт автодороги «Кукушка — Старый Кумляк» (идентификационный номер 74 ОП РЗ 75К-370) длиной 5,85 км и начальная точка автодороги «Старый Кумляк — Новый Кумляк» (идентификационный номер 74 ОП РЗ 75К — 371) длиной 3,5 км.

Примечания 

Населённые пункты Пластовского района